Il existe en France deux propriétés portant le nom de château d'Aon :

 Château d'Aon, château situé sur la commune de Brocas dans le département français des Landes ;
 Château d'Aon, maison forte située sur la commune d'Hontanx dans le département français des Landes.

Aon